Queen Christina é um filme norte-americano de 1933 dirigido por Rouben Mamoulian.

Sinopse
Suécia, século 17: a rainha Christina abdica do trono da protestante Suécia por ter se convertido ao catolicismo.

Elenco principal

Prêmios e indicações
Festival de Veneza (1934)
Mamoulian foi indicado ao prêmio de melhor diretor (taça Mussolini).

Filmes com trilha sonora de Herbert Stothart
Filmes dos Estados Unidos de 1933
Filmes dirigidos por Rouben Mamoulian
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes com temática LGBT dos Estados Unidos
Filmes ambientados no século XVII
Filmes ambientados na Suécia
Filmes em preto e branco
Filmes em língua inglesa